Zoisite peut désigner :
 Zoïsite, une espèce minérale agréée par l'IMA sous le nom de zoisite
 Zoisite (Karsten) un synonyme désuet de l'épidote.
 Zoisite, un personnage de Sailor Moon